Candi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Candi, Pacitan, by, 
 Candi, Kebumen, by, 
 Candi, Bandungan, by, 
 Candi, Purworejo, by, 
 Candi, Wonosobo, by, 
 Candi, Lebak, by, 
 Kecamatan Candi, distrikt, Jawa Timur, 
 Candi, Sidoarjo, by, 
 Candi, Ponorogo, by, 
 Candi, Batang, by, 
 Candi, Candisari, by, 
 Candi, Blora, by, 
 Candi, Boyolali, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar